Erosión o Erosion puede referirse a:
 el proceso geológico de la erosión;
 una erosión en morfología matemática.
 el nombre de un sinónimo del género botánico Eragrostis.